La Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma è stato il luogo di adunanza di diversi concili romani, celebrati dai papi nel corso dei secoli.

Cinque di questi sono ritenuti dalla Chiesa cattolica Concili ecumenici:
 Concilio Lateranense I (1123)
 Concilio Lateranense II (1139)
 Concilio Lateranense III (1179)
 Concilio Lateranense IV (1215)
 Concilio Lateranense V (1512-1517): tentativo di riforma della Chiesa.

Altri concili o sinodi particolari furono celebrati nella stessa basilica, senza rivestire il carattere di ecumenicità:
 Concilio Lateranense del 487 sui lapsi
 Concilio Lateranense del 649 sull'eresia monotelita
 Concilio Lateranense del 679
 Concilio Lateranense del 769
 Concilio Lateranense del 1078 sulle eresie dell'eucaristia.

Pagine correlate 
 Concilio di Roma